Lúcio Canínio Galo (tribuno da plebe), tribuno da plebe em 56 a.C..
 Lúcio Canínio Galo (cônsul em 37 a.C.), cônsul em 37 a.C. e filho do anterior.
 Lúcio Canínio Galo (cônsul em 2 a.C.), cônsul em 2 a.C. e filho do anterior.

Desambiguações de antropônimos